Courrier sud ou Courrier Sud peut désigner :
 Courrier sud, œuvre d'Antoine de Saint-Exupéry publiée en 1928 et reprise de sa nouvelle L'Aviateur (1926) ;
 Courrier sud, film réalisé par Pierre Billon en 1937 d'après l'œuvre de Saint-Exupéry ;
 Courrier Sud, groupe musical français originaire de Casablanca.